Kraljevsko hrvatsko domobranstvo (Austro-Ugarska)
Hrvatski domobran (organizacija)
Hrvatski domobran (novine)
Hrvatsko domobranstvo (Nezavisna Država Hrvatska)
Domobranstvo (HV) (Hrvatska)
Domobranstvo (HVO) (Bosna i Hercegovina)
Hrvatsko domobranstvo u Drugom svjetskom ratu (knjiga)
Hrvatski domobran (društvo)